

Musica
 Va tutto bene – singolo del solista Simone Tomassini del 2008
 Va tutto bene – album del gruppo musicale I ratti della Sabina del 2009
 Va tutto bene - singolo della solista Giulia Molino del 2020

Cinema
 Va tutto bene - film del 2018